Le Tronquay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Tronquay (Calvados)
 Le Tronquay (Eure)